

Miejscowości 
 w Polsce
 Gliniany – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów 
 Gliniany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Gliniany – potok w Beskidzie Śląskim
 na Białorusi:
 Horoszki – wieś na Białorusi, położona w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim
 na Ukrainie
 Gliniany – miasto w obwodzie lwowskim

Inne 
 gliniany – związki chemiczne typu soli, w których aniony utworzone są przez glin połączony z tlenem, np. metaglinian sodu – NaAlO2 lub tetrahydroksoglinian sodu – Na[Al(OH)4].

Linki zewnętrzne